Fyzee ist der Familienname folgender Personen:

 Asaf Ali Asghar Fyzee (1899–1981), indischer ismailitischer Diplomat und Jurist, Herausgeber und Kommentator des Da'a'im al-Islam
 Athar-Ali Fyzee (* 1883), indischer Tennisspieler
 Hassan-Ali Fyzee (* 1879), indischer Tennis-, Badminton- und Tischtennisspieler